Ви́вес () — фамилия, распространённая в испаноязычных странах.

Известные носители:
 Вивес, Гильем (род. 1993) — испанский баскетболист.
 Вивес, Карлос (род. 1961) — колумбийский певец.
 Вивес, Хуан Луис (1492—1540) — испанский философ.
 Вивес, Элисенда (род. 1955) — постоянный представитель Андорры при ООН (с ноября 2015 года).

 Валор-и-Вивес, Энрик (1911—2000) — валенсийский филолог и актёр-рассказчик.
 Вивес-и-Роч, Амадеу (1871—1932) — испанский композитор.
 Вивес-и-Сисилья, Жоан Энрик (род. 1949) — испанский священнослужитель, архиепископ Урхельский, со-князь Андорры (с 2003).
 Вивес-и-Туто, Хосе де Каласанс (1854—1913) — испанский куриальный кардинал.
 Вивес-и-Фелиу, Хуан Мигель де (ум. 1809) — испанский генерал.
 Маньянет-и-Вивес, Иосиф (1833—1901) — святой Римско-католической церкви, священник.
 Льягостера Вивес, Нурия (род. 1980) — испанская теннисистка.
 Рубио Вивес, Рикард (Рики; род. 1990) — испанский баскетболист.